

Wydarzenia 

 Bitwa morska pod Kataną. Kartagińczycy pokonali Greków z Syrakuz.